Haraholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haraholmen, Vörå, Österbotten, 
 Haraholmen (i Dragsfjärden, Kimitoön), Åboland, 
 Haraholmen (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Haraholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Haraholmen (i Bruksträsket, Ingå), Nyland, 
 Haraholmen (vid Sådö, Ingå), Nyland, 
 Haraholmen, Esbo, Nyland,

Sverige
Haraholmen (Piteå), halvö utanför Piteå tätort

Se även
Haraholm
Hanaholmen

Robotskapade Finlandförgreningar